Agios Vasilios () ist eine Gemeinde (Δήμος, Dimos) im Regionalbezirk Rethymno auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Die Insel bildet eine der 13 Regionen Griechenlands. Die Benennung der Gemeinde geht auf das Dorf Agios Vasilios im Gemeindegebiet zurück, dessen Name wiederum auf Basilios von Caesarea, einem der drei heiligen Hierarchen der orthodoxen Kirche, verweist.

Die Gemeinde Agios Vasilios wurde durch die Zusammenlegung der Gemeinden und jetzigen Gemeindebezirken Lambi und Finikas auf Grund des Kallikratis-Gesetzes aus dem Jahr 2010 gebildet. Laut der Volkszählung vom Jahr 2001 lebten zu diesem Zeitpunkt insgesamt 8648 Einwohner ständig im Gemeindegebiet. Verwaltungssitz ist Spili. Bis 1997 bildeten Lambi und Finikas schon einmal eine Verwaltungseinheit unter dem Namen Agios Vasilios mit der Bezeichnung Eparchie (‚Provinz‘), was etwa einem Landkreis entsprach.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde Agios Vasilios wird aus den folgenden Ortsgemeinschaften und Siedlungen gebildet. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Lambi (Δημοτική Ενότητα Λάμπης), 4.161 Einw.
 Ortsgemeinschaft Agia Galini (Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης), 632 Einw.
 Agia Galini (Αγία Γαλήνη), 504 Einw.
 Xirokambos (Ξηρόκαμπος), 28 Einw.
 Ortsgemeinschaft Akoumia (Τοπική Κοινότητα Ακουμίων), 509 Einw.
 Akoumia (Ακούμια), 344 Einw.
 Triopetra (Τριόπετρα), 81 Einw.
 Vryses (Βρύσες), 84 Einw.
 Ortsgemeinschaft Ardaktos (Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου), 153 Einw.
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή), 13 Einw.
 Aktounda (Ακτούντα), 74 Einw.
 Ardaktos (Άρδακτος), 32 Einw.
 Vatos (Βάτος), 34 Einw.
 Ortsgemeinschaft Drimiskos (Τοπική Κοινότητα Δριμίσκου), 32 Einw.
 Drimiskos (Δρίμισκος)
 Ortsgemeinschaft Karines (Τοπική Κοινότητα Καρινών), 32 Einw.
 Karines (Καρίνες)
 Ortsgemeinschaft Kendrochori (Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου), 79 Einw.
 Kendrochori (Κεντροχώρι), 49 Einw.
 Platanes (Πλατανές), 40 Einw.
 Ortsgemeinschaft Kerames (Τοπική Κοινότητα Κεραμέ), 153 Einw.
 Agalianos (Αγαλιανός), 19 Einw.
 Agia Fotini (Αγία Φωτεινή), 5 Einw.
 Kerames (Κεραμές), 129 Einw.
 Ortsgemeinschaft Kissos (Τοπική Κοινότητα Κισσού), 148 Einw.
 Kissos (Κισσός), 48 Einw.
 Kissou Kambos (Κισσού Κάμπος), 100 Einw.
 Ortsgemeinschaft Krya Vrysi (Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης), 134 Einw.
 Krya Vrysi (Κρύα Βρύση), 84 Einw.
 Nea Krya Vrysi (Νέα Κρύα Βρύση), 50 Einw.
 Ortsgemeinschaft Lambini (Τοπική Κοινότητα Λαμπινής), 116 Einw.
 Lambini (Λαμπινή)
 Ortsgemeinschaft Melambes (Τοπική Κοινότητα Μελάμπων), 605 Einw.
 Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος), 14 Einw.
 Melambes (Μέλαμπες), 591
 Ortsgemeinschaft Mourne (Τοπική Κοινότητα Μουρνές), 176
 Mourne (Μουρνέ), 176
 Ortsgemeinschaft Myxorrouma (Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα), 371
 Agia Pelagia (Αγία Πελαγία), 90
 Ano Myxorrouma (Άνω Μυξόρρουμα), 210
 Myxorrouma (Μυξόρρουμα), 14
 Frati (Φρατί), 57
 Ortsgemeinschaft Orne (Τοπική Κοινότητα Ορνές), 20 Einw.
 Orne (Ορνέ)
 Ortsgemeinschaft Saktouria (Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων), 218
 Agios Pavlos (Άγιος Παύλος), 27
 Kato Saktouria (Κάτω Σακτούρια), 42
 Paximadia eins (Παξιμάδια ένα), unbewohnte Insel
 Paximadia zwei (Παξιμάδια δύο), unbewohnte Insel
 Saktouria (Σακτούρια), 149
 Ortsgemeinschaft Spili (Τοπική Κοινότητα Σπηλίου), 624
 Dariviana (Δαριβιανά), 60
 Spili (Σπήλι), 564
 Gemeindebezirk Finikas (Δημοτική Ενότητα Φοίνικα), 3.266
 Ortsgemeinschaft Agios Vasilios (Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου), 130
 Agios Vasilios (Άγιος Βασίλειος), 130
 Ortsgemeinschaft Agios Ioannis (Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αγίου Βασιλείου), 234
 Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης), 74
 Kali Sykea (Καλή Συκέα), 113
 Kanevos (Κάνεβος), 47
 Ortsgemeinschaft Angouseliana (Τοπική Κοινότητα Αγκουσελιανών), 272
 Angouseliana (Αγκουσελιανά), 213
 Paleoloutra (Παλαιόλουτρα), 59
 Ortsgemeinschaft Asomatos (Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου), 232
 Asomatos (Ασώματος), 230
 Kato Moni Preveli (Κάτω Μονή Πρέβελη), unbewohnt
 Piso Moni Preveli (Πίσω Μονή Πρέβελη), 2
 Ortsgemeinschaft Koxare (Τοπική Κοινότητα Κοξαρές), 404
 Atsipades (Ατσιπάδες), 31
 Katsogrida (Κατσογρίδα), 16
 Koxare (Κοξαρέ), 225
 Pale (Παλέ), 132
 Ortsgemeinschaft Lefkogia (Τοπική Κοινότητα Λευκογείων), 363
 Ammoudi (Αμμούδι), 2
 Gianniou (Γιαννιού), 60
 Lefkogia (Λευκόγεια), 283
 Schinaria (Σχοινάρια), 18
 Ortsgemeinschaft Mariou (Τοπική Κοινότητα Μαριού), 339
 Damnoni (Δαμνόνι), 11
 Mariou (Μαριού), 303
 Palea Taverna (Παλαιά Ταβέρνα), 25
 Ortsgemeinschaft Myrthios (Τοπική Κοινότητα Μύρθιου), 488
 Kalypso (Καλυψώ), unbewohnt
 Kambos (Κάμπος), 70
 Kokkina Chrorafia (Κόκκινα Χωράφια), 5
 Myrthianos Plakias (Μυρθιανός Πλακιάς), 182
 Myrthios (Μύρθιος), 203
 Finikas (Φοίνικας), 28
 Ortsgemeinschaft Rodakino (Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου), 264
 Ano Rodakino (Άνω Ροδάκινον), 106
 Kato Rodakino (Κάτω Ροδάκινον), 117
 Korakas (Κόρακας), 11
 Polyrizos (Πολύριζος), 30
 Ortsgemeinschaft Sellia (Τοπική Κοινότητα Σελλίων), 540
 Plakias (Πλακιάς), 143
 Sellia (Σελλία), 316
 Souda (Σούδα), 81

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeinde in Kreta